Königshain bezeichnet

 eine Gemeinde im Landkreis Görlitz, heute Sachsen, 1815–1945 Preußen, siehe Königshain
 einen Ortsteil der Gemeinde Königshain-Wiederau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, siehe Königshain (Königshain-Wiederau)
 die bis 1945 in der sächsischen Oberlausitz liegende Ortschaft Działoszyn (Bogatynia) der Gemeinde Bogatynia, Powiat Zgorzelecki, Polen
 die Ortschaft Wojciechowice der Gemeinde Kłodzko, Powiat Kłodzki, Polen
 den Ortsteil Královka der Stadt Šluknov, Okres Děčín, Tschechien

Königshain ist ein Namensteil von:
 Joachim Frenzel zu Königshain (1515–1565), Grundherr

Siehe auch:
 Königsheim